Arzberg (Opper-Franken)
 Arzberg (Saksen)
 Arzberg (Steiermark)